Gouvernement Henri Queuille (1), du  au  ;
 Gouvernement Henri Queuille (2), du  au  ;
 Gouvernement Henri Queuille (3), du  au .

Voir aussi
Henri Queuille
Historique des gouvernements de la France